

Населені пункти та їхні частини

 Бжостек — місто в Дембицькому повіті Підкарпатського воєводства
 Бжостек — гміна в Дембицькому повіті Підкарпатського воєводства
 Бжостек — село в гміні Пшедбуж Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Бжостек — село в гміні Щекоцини Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Бжостек — село в гміні Занемишль Сьредського повіту Великопольського воєводства
 Бжостек — частина села Победник-Великий в гміні Іґоломія-Вавженьчице Краківського повіту Малопольського воєводства
 Бжостек — частина села Тропішув у гміні Іґоломія-Вавженьчице Краківського повіту Малопольського воєводства

Примітки